Игорь Николаевич Волков (род. 23 мая 1959 года) — российский актёр театра и кино, Народный артист Российской Федерации (2014).

Работа в театре 
В 1986 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина при театре имени Е. Вахтангова. Работал в Молодёжном театре БССР (Минск), Московском театре кукол, Ивановском областном драматическом театре, Свердловском театре, Театре драмы и комедии (Санкт-Петербург). В 1989 году был приглашён Юрием Томошевским в театр «Приют комедианта». Здесь сыграл крупные роли во спектаклей, среди которых были «Любовью не шутят» А.Мюссе, «Ёлка у Ивановых» А.Введенского, «Эскориал» М. де Гильдерода, «Стулья» Э.Ионеско, «Москва-Петушки» по В.Ерофееву. Создал несколько моноспектаклей — «Весёленькое кладбище» по А. П. Чехову, «Исповедь русского брюзги» по дневникам и запискам Ф. М. Достоевского, «Последний сон Гоголя».

Александринский театр 
С 1992 года — актёр Российского государственного академического театра драмы имени А. С. Пушкина. За роль Горацио в спектакле Ростислава Горяева «Гамлет» получил премию за роль второго плана на смотре-конкурсе «Актёр-1992».

Играл Яго в другом шекспировском спектакле Ростислава Горяева «Отелло» (1993) и роль графа Альбафьориты в комедии К. Гольдони «Хозяйка гостиницы» (режиссёр Владимир Воробьёв, 1992).
Интеллектуализм актёра и его героев (таких как Эсекс и Бэкон в «Елизавете Английской» Ф.Брукнера (1995), Трилецкий в чеховском «Платонове» (1994), Вершинин в «Трёх сестрах» (1996) и т.д.) нередко становится поводом для самопародии и азартной театральной игры .

Волков сыграл более 50-то театральных ролей.

В 2006 году был награждён Медалью Пушкина (Указ Президента Российской Федерации № 392 от 17 апреля 2006 года).

Работа в кино 
Сыграл большое количество малых и эпизодических ролей.

 1986 — Герцогиня Герольштейнская — Гренадер
 1991 — Личное дело бомбиста — Писатель
 1991 — Ночь грешников — Писатель
 1992 — Сон во сне — Гумилёв
 1995 — Владимир Святой — посол константинопольский
 1997 — Принципиальный и жалостливый взгляд — командировочный
 1998 — Она бросает вызов — Жорж Питу
 1999 — Синема, синема — фотограф
 2000 — Дикарка — Вершинский 2001 — Улицы разбитых фонарей. Не пожелай зла — бизнесмен 2002 — Тайны следствия — начальник колонии 2002 — Ниро Вульф и Арчи Гудман — Эджер Кейтс 2003 — Русский ковчег — посол 2003 — Сыщики — литературный критик 2004 — Ментовские войны — начальник ОСБ 2004 — Брежнев — журналист 2007 — Дюжина правосудия — прокурор Славин 2007 — Литейный 4 — Валерий Леонов 2008 — Можно я буду звать тебя мамой? — Директор детдома 2009 — Версия — Андрей Крупнов 2011 — Счастливчик Пашка — Попов 2011 — Дорожный патруль — Борисов 2012 — Агент особого назначения — Генерал Курков 2013 — Гончие — Гена Крикунов 2013 — Ковбои — Борис Брунман 2013 — Майор полиции — Анатолий Швец 2013 — Тайны следствия — Полковник Белозёров 2014 — Трудно быть богом — Дон Телевидение 
С 1997 по 2003 гг. был ведущим и соавтором сценария телевизионной театральной программы «Театр и Я», выходившей на Пятом канале (более 30 выпусков).

 Награды и звания 
 Медаль Пушкина (17 апреля 2006 года) — за большой вклад в развитие театрального искусства и достигнутые творческие успехи.
 Народный артист Российской Федерации (31 марта 2014 года) — за большие заслуги в развитии театрального, музыкального и кинематографического искусства.
 Заслуженный артист Российской Федерации (13 марта 2002 года) — за заслуги в области искусства''.

Примечания

Ссылки 
 Игорь Волков